Anna Habsburg (przed 1280–1327) – córka Albrechta I, margrabina brandenburska i księżna wrocławska
 Anna Habsburg (1318–1343)– córka Fryderyka Pięknego, żona Henryka XV Bawarskiego
 Anna Habsburg (1432–1462) – córka Albrechta II Habsburga, siostra Elżbiety Rakuszanki i Władysława Pogrobowca
 Anna Habsburg (1528–1590) – córka Ferdynanda I, księżna bawarska
 Anna Habsburg (1549–1580) – córka Maksymiliana II, królowa Hiszpanii i Portugalii
 Anna Habsburżanka (1573–1598) – córka Karola Styryjskiego, żona Zygmunta III Wazy
 Anna Tyrolska (1585–1618) – żona Macieja Habsburga
 Anna Austriaczka (1601–1666) – córka Filipa III, żona Ludwika XIII